Каслгар () — город в регионе западный Кутенэ в Британской Колумбии в Канаде. Его население в 2016 году составляло 8039 человек. Площадь — 19,7 км². Средний возраст жителей — 46,1 года.

В районе города проживает более 16 000 человек, в первую очередь в этнически русских общинах Бриллиант и Утешения, а также Женель, Пасс-Крик, Робсон, Шоракрс, Тэррис и Тремс.

История 
5 сентября 1811 года Дэвид Томпсон прибыл в место, где сейчас располагается Каслгар. Он там пробыл около месяца на реке Кутеней. Первое поселение было западное Ватерлоо сейчас известное, как Южный Каслгар. В 1946 году он приобрёл статус деревни, а в 1966 году он получил статус города.

Климат

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Британской Колумбии